Рехшта́йнер () — немецкая фамилия.

Фамилия 
 Рехштайнер, Бронсон (род. 1997) — американский рестлер, более известный как Брон Брейккер.
 Рехштайнер, Мартин (род. 1989) — лихтенштейнский футболист.
 Рехштайнер, Роберт (род. 1961) — американский рестлер, более известный как Рик Штайнер.
 Рехштайнер, Скотт (род. 1962) — американский рестлер, более известный как Скотт Штайнер.

Немецкие фамилии